Камбар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Камбар — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Камбар — село в Актогайском районе Павлодарской области.

Пакистан 
 Камбар — город в пакистанской провинции Синд, расположен в округе Камбар-Шахдадкот.

Россия 
 Камбар — деревня в Татарском районе Новосибирской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Камбар — прежнее название села Степное в Сакском районе, в составе Крымского сельского совета.
 Камбар — исчезнувшее село в Сакском районе, в составе Добрушинского сельского совета.
 Камбар — прежнее название села Перепёлкино в Джанкойском районе.

Другое 
 Камбар (персонаж)

См. также 
 Камбар — род в составе башкир-енейцев.